Свято-Троицкий кафедральный собор:
 Свято-Троицкий кафедральный собор в Брянске — кафедральный храм Брянской епархии.
 Свято-Троицкий кафедральный собор — второй кафедральный собор Иркутской и Ангарской епархии Русской православной церкви в Ангарске (Иркутская область).
 Свято-Троицкий кафедральный собор — кафедральная церковь Украинской православной церкви Киевского патриархата в Луцке.
  — собор в г. Майкоп.
 Троицкий собор (Саратов) — первый каменный собор Саратова, один из самых старых храмов в Нижнем Поволжье; памятник нарышкинского барокко.
 Троицкий кафедральный собор (Томск) — главный православный храм Томской губернии и Томской епархии в начале XX века.
 Свято-Троицкий кафедральный собор в г. Калуге.
 Цминда Самеба — главный кафедральный собор Грузинской Православной Церкви в г. Тбилиси.

См. также 
 Троицкий собор